Гран-при Сингапура 2017 года (официально 2017 Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix) — автогонка, четырнадцатый этап чемпионата мира Формулы-1 сезона  года (и десятый Гран-при Сингапура в истории Формулы-1), прошёл с 15 по 17 сентября на городской трассе «Марина Бей», Сингапур.

Свободные заезды 
Первая сессия

Вторая сессия

Третья сессия

Квалификация 

 Маркус Эрикссон получил штраф в 5 позиций за замену коробки передач.

Гонка 

|}
Источник

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Сингапура